American Honey steht für:

 American Honey (Likör), Whiskey-Likör von Davide Campari-Milano
 American Honey (Lied), Lied von Lady Antebellum (2010)
 American Honey (Film), britisch-amerikanischer Film von Andrea Arnold (2016)